Bogo ou Bogø est un nom propre qui peut faire référence à :

Peuple 
Bogo, une ethnie, un peuple de la Préfecture de Danyi au Togo, également connus sous le nom "Ahlon".

Toponyme

Afrique 
 Bogo, un village du département et la commune rurale de Barani dans la province du Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Bogo, un village du département et la commune rulale de Bomborokuy  dans la province du Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Bogo, un village du département et la commune urbaine de Gourcy dans la province du Zondoma et la région du Nord au Burkina Faso.
 Bogo, une commune du département Diamaré dans la région de l'Extrême-Nord au Cameroun.
 Bogo, un village de l'arrondissement de Zina au Cameroun.
 Nkol Bogo, un village de la commune de Sa'a dans le département de la Lékiédu au Cameroun.

Asie 
 Bogo, une ville de la province de Cebu, au nord-est de l'île de Cebu des Philippines.

Europe 
 Bogø, une commune suédoise.

Navigation 
 Boggo, sous type de lepa qui est pirogue du peuple Sama-Bajau aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie de la famille des vintas. Ils étaient traditionnellement utilisés comme maison flotante en mer par les Bajaux. Les variantes de petits lepas utilisées exclusivement en eaux peu profondes, semblables à des canoës, sont appelées buggoh, buggoh jungalan ou buggoh-buggoh).

Patronyme 

 Vittoria Bogo Deledda (1967-2020), femme politique et sénatrice italienne.

Patronyme italien